Aalesunds Fotballklubb (AaFK) ist ein norwegischer Fußballverein aus Ålesund. Der Verein wurde am 25. Juni 1914 gegründet. Am 17. April 2005 wurde das neue Stadion, das Color-Line-Stadion, eingeweiht. Geschäftsführer ist Henrik Hoff. Der Fanklub nennt sich Stormen (Der Sturm).

Ehemalige Spieler und Trainer

Spieler 
  John Arne Riise (199?–1998) Jugend, (1998, 2016)
  Bjørn Helge Riise (2000–2003)
  Mattias Nylund (2006–2007)
   Jeffrey Aubynn (2007)
   Benjamin Kibebe (2007–2008)
  Anders Rosenkrantz Lindegaard (2009, 2009–2010)

Trainer 
  Egil Olsen (1989)
  Kjetil Rekdal (2008–2012)

Weitere Spieler und Trainer sind in der :Kategorie:Person (Aalesunds FK) zu finden.

Erfolge 
 Norwegischer Pokalsieger: 2009, 2011
 Norwegischer Supercupfinalist: 2010

Platzierungen

Weblinks 

 Website des Vereins
 Website des Color-Line-Stadions

Norwegischer Fußballverein
Gegründet 1914
 
Organisation (Ålesund)